Athalassocarida – klad stawonogów obejmujący skrzelonogi, łopatonogi i sześcionogi (owady, skoczogonki, widłogonki i pierwogonki).

Monofiletyzm tego kladu potwierdzają molekularne analizy filogenetyczne: von Reumonta i innych z 2012, Schwentnera i innych z 2017, Schwentnera i innych z 2018 oraz Lozano-Fernandeza i innych z 2019. Nazwa Athalassocarida wprowadzona została dlań w ostatniej z wymienionych prac. Monofiletyzmowi Athalassocarida przeczą natomiast wyniki analiz: Regiera i innych z 2005, Regiera i innych z 2010 oraz Oakleya i innych z 2013.

Według wyników analiz von Reumonta i innych z 2012, Schwentnera i innych z 2017 i 2018 oraz Lozano-Fernandeza i innych z 2019 w obrębie Athalassocarida pozycję bazalną zajmują skrzelonogi, natomiast łopatonogi i sześcionogi tworzą siostrzany dlań klad Labiocarida.

Badania metodą zegara molekularnego przeprowadzone przez Schwentnera i innych w 2017 wskazują, że rozejście się linii skrzelonogów i Labiocarida miało miejsce na przełomie ediakaru i kambru, natomiast rozejście się linii łopatonogów i sześcionogów nastąpiło w późnym kambrze lub wczesnym ordowiku.

Przypisy 

Stawonogi